Filogranella prampramiana är en ringmaskart som först beskrevs av Augener 1918.  Filogranella prampramiana ingår i släktet Filogranella och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
prampramiana